Батабано () — муниципалитет и город в провинции Маябеке на южном побережье острова Куба. Город основан в 1688 году.

Площадь муниципалитета составляет 187 км². Численность населения муниципалитета в 2004 году — 25 664 человека, а плотность — 137,2 чел./км².

По территории муниципалитета протекает несколько рек, в том числе: Гуанаба, Сан-Фелипе, Пачеко, Сан Хуан и Святой Гертруды.

Демография 
Численность населения муниципалитета — 25 664 человека (по состоянию на 2004 год). С 1953 года население возросло почти на половину.

Административно-территориальное деление 
Муниципалитет Батабано поделён на районы: Агуакате, Аскирате, Кватро-Каминос, Эсте, Гуанабо, Майягуано, Норте, Оэсте, Пуэбло-де-Батабано, Пуэбло-де-Сан-Фелипе, Пуэбло-Нуэво, Кинтаналь и Сан-Августин.

Примечания

Ссылки 
 Интернет-портал Батабано, посвященный культуре

 
Города Кубы
Города, основанные в XVII веке